Абревіатура "'LBS"' може означати такі поняття:
 Location-based service - тип інформаційних та розважальних послуг, заснованих на визначенні поточного місця розташування мобільного телефону (МЕ, mobile equipment) користувача.
 Абревіатура "lbs" іноді використовується для позначення фунти ваги (правильне позначення у однині та у множині числах - lb).
 Lectori benevolo salutem. (L.B.S.) Привіт прихильному читачеві. (лат.) Старовинна формула авторського етикету.